Tarnowiec heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Tarnowiec (Lubsza) (dt. Tarnowitz), Dorf im Powiat Brzeski der Woiwodschaft Oppeln; siehe Gmina Lubsza
 Tarnowiec (Goleniów) (dt. Neu Lüttkenhagen), Dorf im Powiat Goleniowski der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Goleniów
 Tarnowiec (Lwówek), Dorf im Powiat Nowotomyski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Lwówek
 Tarnowiec (Powiat Jasielski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Jasielski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Tarnowiec (Zawonia) (dt. Tarnast), Dorf im Powiat Trzebnicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Zawonia